Ива́н Григо́рьевич Ти́хон (; род. 24 июля 1976 года, дер. Гловсевичи, Слонимский район, Гродненская область, БССР, СССР) — белорусский метатель молота, двукратный чемпион мира, призёр Олимпийских игр в 2008 и 2016 годах. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2004).

24 сентября 2020 года избран председателем БФЛА (Белорусская Федерация Лёгкой Атлетики).

15 января 2022 года официально объявил о завершении спортивной карьеры.

Живёт в городе Гродно.

Спортивные достижения 
 Двукратный чемпион мира (Париж-2003, Осака-2007)
 На Олимпиаде в Афинах-2004 — 79 м 81 см. Занял третье место, но получил позднее серебро из-за дисквалификации чемпиона венгра Адриана Аннуша. Через 8 лет, в 2012 году был лишён награды за применение допинга.
 Участник Олимпиады в Пекине-2008 — 81 м 51 см. Занял третье место, но в декабре 2008 года из-за повышенного содержания тестостерона, по решением Международного олимпийского комитета был лишён награды и подвергнут дисквалификации. В июне 2010 года меры были отменены Спортивным арбитражным судом в связи с нарушениями при допинг-контроле. 5 августа 2010 года Ивану Тихону торжественно была возвращена его бронзовая награда пекинской Олимпиады.
 Занял 4-е место на Олимпиаде в Сиднее-2000.
 Завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года с результатом 77,79 м.

В июле 2005 года на чемпионате Белоруссии в Бресте Тихон метнул молот на 86 м 73 см, что лишь 1 сантиметр уступает мировому рекорду Юрия Седых, установленному в августе (в сентябре составлен протокол) 1986 года.

Допинговые скандалы 
После финала по метанию молота 12 августа 2008 года на летних Олимпийских играх 2008 года, пробы на допинг Ивана Тихона, и его соотечественника Вадима Девятовского дали положительный результат на аномальный уровень тестостерона. Оба мужчины были лишены медалей Международным олимпийским комитетом и подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Если бы суд отклонил их апелляцию, Тихон получил бы двухлетнюю дисквалификацию и был бы лишен права участвовать в Летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.  Однако в июне 2010 года CAS вынес решение в его пользу, и из-за расхождений в тестах на наркотики, и ему была возвращена бронзовая медаль ОИ 2008. В CAS заявили, что с него не сняты подозрения, и настаивали на том, что приговор «не следует толковать как оправдание». 

В мае 2012 года запрещенные вещества были обнаружены в образцах Тихона, взятых на летних Олимпийских играх 2004, после повторного тестирования, впоследствии он был отстранен от участия в Летних играх 2012,  а позже он был дисквалифицирован решением МОК. 

В апреле 2014 года, после допинговых санкций против Ивана Тихона, о которых было объявлено в информационном бюллетене ИААФ в марте 2014 года, ИААФ подтвердила период аннулирования всех его результатов с 22 августа 2004 года по 21 августа 2006 года.

Политические взгляды 
Подписал открытое письмо спортивных деятелей страны, выступающих за действующую власть Беларуси после жестких подавлений протестов в 2020 году.

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью с Иваном Тихоном в газете «Народная воля» от 24 ноября 2006 года

Метатели молота Белоруссии
Выпускники Гродненского государственного университета
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Белоруссии по лёгкой атлетике
Лауреаты премии «Белорусский спортивный Олимп»
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил